Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Tinosa:

 USS Tinosa (SS-283), ein U-Boot der Gato-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1953
 USS Tinosa (SSN-606), ein U-Boot der Thresher-Klasse, in Dienst von 1964 bis 1992

Tinosa